Giuseppe Fortunato – politico nato nel 1946
 Giuseppe Fortunato – politico nato nel 1953
 Giuseppe Fortunato – pittore nato nel 1956